Medema Purvs är en mosse i Lettland.   Den ligger i kommunen Mārupes novads, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Riga.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Våtmarker i Mārupes novads